

Onomastica 
 Benito – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Alberto Benito (1992) – calciatore spagnolo
 Félix Benito (1978) – calciatore argentino
 Gregorio Benito (1946-2020) – calciatore spagnolo
 Ivan Benito (1976) – calciatore svizzero
 Keeron Benito (1983) – calciatore trinidadiano
 Loris Benito (1992) – calciatore svizzero

Pagine correlate
San Benito